Tadeusz Nowakowski ps. „Jan Ryś” (1879–1957) – architekt, malarz, kapitan saperów Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich
 Tadeusz Nowakowski (1898–1940) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Tadeusz Nowakowski (1909–1993) – polityk, poseł na Sejm PRL II i III kadencji
 Tadeusz Nowakowski (1912–1982) – lekarz, profesor
 Tadeusz Nowakowski (1917–1996) – pisarz, publicysta, działacz polski na uchodźstwie, honorowy obywatel Bydgoszczy i Olsztyna
 Tadeusz Nowakowski (1934–2011) – bokser, reprezentant Polski, trener